Bielska Struga – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola
 Bielska Struga – rzeka, dopływ Brdy
 Bielska Struga – dawna nazwa odcinka strugi Bielec, w zlewni Gwdy

Przypisy